Еловский:
 Еловский — щитовидный вулкан в Центральной Камчатке.
 Еловский — участок в Тайшетском районе Иркутской области, упразднён в 2004 г.

См. также 
 Еловский район
 Еловский сельсовет